Би́хан () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Бихан, Дэниел (род. 1984) — австралийский боксёр.
 Бихан, Кейт (род. 1974) — австралийская актриса.
 Бихан, Майкл — 19-й президент Сената Австралии.